Арт — калька с  — «искусство». См., например:
 Арт-группа — объединение художников, совместно создающих свои произведения.
 Арт-объект — произведение искусства.
 Ар-деко — течение в декоративном искусстве первой половины XX века, проявившееся в архитектуре, моде и живописи.
 Арт-Москва — ежегодная художественная ярмарка современного искусства, проводится в Москве с 1996 года.
 Арт-банкинг — финансово-консультационное сопровождение инвестиций в искусство.
 Арт-рок — музыкальный жанр.
 Арт-терапия — вид психотерапии.

АРТ, Арт — название:
 АРТ — телеканал (Россия)
 АРТ — телекомпания (Казахстан).
 Арт — коммуна в кантоне Швиц на берегу Цугского озера, Швейцария.
  — крупнейший остров группы Белеп в Тихом океане.

Арт — имя:
 Арт Блэйки (1919—1990) — американский музыкант, джазовый барабанщик.
 Арт Бухвальд (1925—2007) — американский журналист и писатель-сатирик, лауреат Пулитцеровской премии.
 ван Арт, Ваут (род. 1994) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Арт Гарфанкел (род. 1941) — американский певец, актёр и писатель; участник дуэта Simon and Garfunkel.
 Арт Карни (1918—2003) — американский актёр.
 Арт ван дер Нер (1603/1604—1677) — голландский живописец.
 Арт Оэнфер (II век) — легендарный Верховный король Ирландии.
 Арт Росс (1886—1964) — канадский хоккеист и тренер.
 Арт Росс Трофи — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе гол+пас в регулярном чемпионате НХЛ.
 Арт Трипп (род. 1944) — американский музыкант, перкуссионист/барабанщик.
 Арт Тэйтум (1909—1956) — американский джазовый пианист, композитор.
 Арт Харрис (1947—2007) — американский баскетболист.
 Арт Хейман (1941—2012) — американский баскетболист.
 Арт Хиллхаус (1916—1980) — американский баскетболист.
 Арт Шпигельман (род. 1948) — американский художник, писатель, автор и издатель комиксов, лауреат Пулитцеровской премии.

АРТ — аббревиатура:
 Антиретровирусная терапия.

 Арт. — сокращение от «Артикул».

См. также 
 ART